Пасо де Аламо има више значења:

 Пасо де Аламо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Аламо, Ла Пита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику